Queva steht für:
 Queva (Berg), einen 6140 m hohen Berg in Argentinien

Queva ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Queva (1849–1929), deutscher Arbeiterführer und Vereinsgründer